Михаил Соломонович Луцкий (1902—1976) — советский архитектор, живший и работавший в Харькове.

Биография 
Михаил Соломонович Луцкий был автором научных трудов и учебников. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Окончил архитектурное отделение Технологического института в 1926 г.
 Работал в институте «Хартранспроект»
 Преподавал в ХИИТе и ХИСИ
 Автор и соавтор ряда проектов жилых домов, объектов социально-культурного назначения в Харькове и других городах Украины и России, в том числе Курского вокзала в Москве
 Победитель многих архитектурных конкурсов.

Ссылки 
 Архитекторы Харькова (Kharkov Architects). С. Чечельницкий. Харьков, 2008. ISBN 978-966-96531-4-7

Архитекторы СССР
Архитекторы по алфавиту
Архитекторы Москвы
Архитекторы Харькова
Награждённые медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»